Тернавский — русская фамилия; имеет женскую форму Тернавская.

Известные носители 
 Тернавский, Артём Витальевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Тернавский, Владислав Михайлович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Тернавский, Иван Антонович (1911—?) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тернавский, Юрий Иванович (род. 1968) — украинский политик.